Miejscowości w USA:
 Coloma – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie El Dorado
 Coloma – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Coloma – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
 Coloma – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
Gminy w USA:
 Coloma (ang. Coloma Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Coloma (ang. Coloma Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Coloma (ang. Coloma Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara